Ez a lap a Tapsi Hapsi és barátai című amerikai sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek 

Bolondos dallamok
Televíziós sorozatok epizódlistái